Красовка () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 414 человек. Почтовый индекс — 47714. Телефонный код — 352.

Местный совет 
47740, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Дичків, вул.Шевченка,42 

В селе родился Сидяга Петр Степанович (1893-1938) – заведующий педагогической частью средней школы в с. Привольное Солонянского р-на Днепропетровской области. Расстрелян за контрреволюционную агитацию

Примечания

Ссылки 
 Красовка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района